est une expression anglo-saxone signifiant « de ton côté ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , album des  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1995 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Thrillseekers présente sur l'album  sorti le .
 By Your Side, chanson de Jonas Blue, avec Raye , sorti le .